HMS Iron Duke può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Iron Duke (1870)

HMS Iron Duke (1912) – nave da battaglia della Classe Iron Duke
HMS Iron Duke (F234) – fregata della Classe Type 23